Live at River Plate — третий концертный альбом австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенный 19 ноября 2012 на лейбле Columbia.

Об альбоме 
Альбом был записан во время мирового турне AC/DC  4 декабря 2009 года на стадионе «Монументаль де Нуньес» в Буэнос-Айресе. Видеозапись с того же концерта была ранее официально выпущена в мае 2011 года на DVD и Blu-ray под таким же названием .

В ходе рекламной кампании позиционировался как первый концертный альбом за 20 лет, прошедших с момента выхода предыдущего.

Диск получил различную критику, от смешанных до положительных отзывов. Так Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic заявил, что несмотря на то, что голос «Брайана Джонсона немного подсел», его коллеги «братья Янг, Клифф Уильямс и Фил Радд остаются такими же твёрдыми, как каменная глыба». Новые песни, такие как «Rock ’N Roll Train», по мнению Эрлевайна, идеально сочетаются с более ранними работами AC/DC, которые эта группа продолжает играть. Он похвалил группу в целом за то, что она способна выдать на гора «большую дозу тяжёлого рок-н-ролла» даже после десятилетий выступлений. Пол Эллиотт в своей рецензии для Classic Rock дал ему следующую характеристику: «отличный концертный альбом с зажигательной атмосферой и отлично продуманным сет-листом», но посетовал, что если бы пластинка вышла раньше DVD, резонанс был бы куда больше. В итоге, в своём рейтинге дискографии австралийского коллектива Classic Rock поместил Live at River Plate ниже других концертных дисков AC/DC, хотя и дал позитивную оценку, и разместил AC/DC Live всего на строку выше.

Коммерческие показатели 
Выход Live at River Plate в конце ноября 2012 года в Великобритании сопровождался переизданием всех альбомов группы на iTunes. Это привело к тому, что в первую неделю декабря 2012 года чарт рок-и метал-синглов наполнился лучшими композициями из репертуара ансамбля. В Top 40 вошло сразу шестнадцать треков австралийцев, а все десять верхних мест рейтинга были заняты ими: «Back in Black», «Highway to Hell», «You Shook Me All Night Long», «Thunderstruck», «Whole Lotta Rosie», «», «Hells Bells», «It’s a Long Way to the Top», «», и «T.N.T.» (указаны в порядке с 1 по 10 место). Следует понимать, что несколько песен в чарте были фактически студийными версиями.

Сам альбом посетил хит-парады множества стран, снискав наибольший успех на европейском континенте, где смог продержаться в чартах отдельных стран от четырёх месяцев до полугода. В испанском рейтинге он пробыл целый год, а выше всего он поднялся в Германии (второе место).

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям баз данных Discogs и AllMusic.

 :
 Брайан Джонсон — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара, бэк-вокал на «T.N.T.» и «Dirty Deeds Done Dirt Cheap»
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные

Технический персонал:
  — звукорежиссёр, сведе́ние
 Брэд Солтер — ассистент по сведе́нию
 Райан Смит — 
 Джош Чеус — арт-директор, художественное оформление
 Мишель Холм — арт-директор, художественное оформление
 Си Тейлор Кротерс — фотографии

Позиции в хит-парадах 
Еженедельные чарты:

Годовые чарты:

Чарты по итогам десятилетия:

Сертификации

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Концертные альбомы 2012 года
Концертные альбомы AC/DC
Концертные альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке